Sarita steht für:

 Sarita  (Vorname), weiblicher Vorname
 (796) Sarita, Asteroid des Hauptgürtels
 Sarita (Texas), Ort im Kenedy County
 USS Sarita, Frachter der US Navy im Zweiten Weltkrieg